Иссер может означать:

Фамилия 
 Иссер, Йозеф (род. 1926) — австрийский саночник и бобслеист.
 Иссер, Мария (1929—2011) — австрийская саночница, выступавшая за сборную Австрии в середине 1950-х — начале 1960-х годов, чемпионка мира и Европы.

Топоним 
 Иссер — город в Алжире.
 Иссер - река в Алжире.